Кампо Ермосо има више значења:

 Кампо Ермосо (Нуево Идеал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Кампо Ермосо (Мараватио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику